Shin Hyun-joon puede referirse a:
 Shin Hyun-joon (militar): (1915–2007), militar y diplomático surcoreano.
 Shin Hyun Joon (actor): (1968-)
 Shin Hyun-joon (futbolista): (1983-)